Сергей Шахрай:
 Шахрай, Сергей Михайлович (род. 1956) — российский государственный и политический деятель.
 Шахрай, Сергей Семёнович (род. 1958) — советский фигурист, заслуженный мастер спорта СССР.